Příjmení Reif mají následující osobnosti:

 Christian Reif (* 1984), německý dálkař
 Irena Reifová (* 1971), česká mediální teoretička
 L. Rafael Reif (* 1950), americký odborník na elektrotechniku
 Magdalena Reifová (* 1963), česká herečka a moderátorka
 Oleg Reif (1928–2011), český herec
 Oskar Reif (* 1959), český režisér
 Pamela Reifová (* 1996), německá modelka
 Wilhelm Reif (1903–1944), katolický kněz, verbista, misionář a mučedník

Související články